Alfredo Amatucci – politico italiano
 Andrea Amatucci – giurista italiano
 Luisa Amatucci – attrice italiana